En politique, les modérés peuvent désigner :
 les Modérés, un parti politique danois ;
 les , faction conservatrice des libéraux espagnols au cours du Triennat libéral ;
 les Modérés, un parti politique italien ;
 les Modérés, un parti politique suédois ;
 le modérantisme, une faction de la Révolution française de 1789 ;
 les Républicains modérés, un groupe politique de la Troisième République française.

En littérature :
 Les Modérés, essai d'Abel Bonnard publié en 1936.